Варва́ра Ива́новна Вахо́вская (по мужу Бонч-Осмоловская; 1855, имение Качулова Тираспольского уезда Подольской губернии — 27 сентября 1929, Москва; похоронена на Новодевичьем кладбище) — революционерка, народница.

Биография 
Родилась в семье начальника земского отдела, правителя дел Подольского губернского правления и дел губернских учреждений: «Комитета общественного здравия», «Особого присутствия Подольского губернского комитета о земских повинностях» и «Подольской губернской комиссии народного продовольствия», надворного советника Ивана (Яна-Непомуцена-Николая) Мартыновича Ваховского (1819—?), из потомственных дворян Волынской губернии, и Марии Егоровны, урождённой Качуловой (1829—1860).

В 1870 году окончила Каменец-Подольскую гимназию.

В 1872 году выехала в Швейцарию, где поступила на философский факультет Цюрихского университета. В Цюрихе общалась с М. А. Бакуниным; участница кружков М. П. Сажина и П. Л. Лаврова.

В Россию вернулась после вызова 3 июня 1873 года Российского правительства.

Участница петербургского кружка Ф. Н. Лермонтова. По возвращении в Петербург занималась распространением нелегальной литературы и пропагандой среди рабочих. Активный участник организации «Черный передел». Поддерживала дружеские отношения с С. Л. Перовской, А. И. Желябовым, B. Н. Фигнер, Е. К. Брешко-Брешковской, Е. А. Гуревич. В эти же годы Варвара Ивановна познакомилась с С. Ф. Коваликом; позже средний сын Родион женился на дочери Ковалика, Марии.

Народница, осуждена Особым Присутствием Правительствующего Сената 23 января 1878 года к трем годам тюремного заключения по «процессу 193-х» (судебный процесс над участниками «хождения в народ», по которому было арестовано около 4 тысяч человек). В возрасте 23-х лет отсидела около 3-х лет в одиночке.

После замужества с А. И. Бонч-Осмоловским дальнейшую жизнь Варвара Ивановна вместе с членами своей семьи посвятила народнической деятельности, всю жизнь была поднадзорной. Находилась в минской тюрьме. Многократно была под арестом и судом. Вместе с мужем и сыновьями проходила по делу «О Блонском крестьянском союзе».

Умерла в Москве. Похоронена на Новодевичьем кладбище.

Литература 
 Ваховская Варвара Ивановна // Деятели революционного движения в России : Био-библиографический словарь : От предшественников декабристов до падения царизма Т. 2 : Семидесятые годы : Вып. 1  - 1929. 406 стб. столб. 176-177.
 Ваховская В. И. Жизнь революционерки. М., Изд-во Всесоюз. о-ва политкаторжан и ссыльнопоселенцев, 1928.
 Старик [С. Ковалик], «Был.» 1906, X, 20 (Движение 70-х гг. по Больш. процессу).
 С. Чудновский, «Мин. Годы» 1908, V—VI, 373 (Из дальних лет).
 Н. Морозов, Повести моей жизни, III, 239.
 А. Якимова, «Кат. и Сс.» 1927, VIII (37), 13 сл. (Большой процесс).
 Якуб Колас «На ростанях», роман, трилогия.
 Е. Чириков. «Мятежники», повесть.
 Клейн Б. С. «Дело Бонч-Осмоловских», «Неман», № 11, 1970 г.
 Клейн Б. С. «В годину испытаний», Минск. Издательство «Мастацкая літаратура», 1986 г.
 Словарь «Деятели революционного движения в России», нач. 20-х гг.
 Газета «Искра», № 16, 1902 г. Статья "Политическая агитация и «классовая точка зрения», стр 12.
 СПб газета «Право», от 13 марта 1911 г.
 Журнал «Современник», статья Чирикова, 1911 год.
 «Пламя» № 7, 1925 г.
 Газета «Известия», 27 сентября 1929 г. Некролог Варвары Бонч-Осмоловской (Ваховской).
 Савіцкая Л. «Група Бонч-Асмалоўскага». «Полымя». 1967, № 5.
 Морозова О. Г. «Одна судьба», Ленинград, 1976 г.
 Рабочее движение и создание социал-демократических организаций в Беларуси
 Карлюкевич А. «Советская Белоруссия. Чёрный передел в Блони»
 Усадебно-парковый комплекс Бонч-Осмоловских
 ГУ «Пуховичский районный краеведческий музей»
 Генеалогический форум ВГД. Дневник Бонч-Осмоловской Марины

Примечания 

Революционерки Российской империи
Народники
Похороненные на Новодевичьем кладбище
Бонч-Осмоловские